Moixeta, xoriguer comú (Falco tinnunculus), una au rapinyaire
 Moixeta, aufrany comú (Neophron percnopterus), una au de la família dels accipítrids (com altres voltors)
 Moixeta, cria femella de la gata
